Sevier County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Sevier County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Sevier County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Sevier County (Utah) – okres státu Utah